Ignácio Lores (Montevidéu, 26 de abril de 1991) é um futebolista uruguaio que atua como meia no Nacional.

Títulos 
 Peñarol
  Campeonato Uruguaio: 2018

Ligações Externas 
 Página de Ignácio Lores no site OGol.

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Defensor Sporting Club
Futebolistas do Palermo Football Club
Futebolistas do PFK CSKA Sofia
Futebolistas da Associazione Sportiva Bari
Futebolistas do Lanerossi Vicenza Virtus
Futebolistas da Varese Calcio Società Sportiva Dilettantistica
Futebolistas da Associazione Calcio Pisa 1909
Futebolistas do Ascoli Calcio 1898 FC
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol Sub-20